A Seleção da Bélgica de hóquei no gelo feminino representa a Bélgica nas competições oficiais da IIHF.

Bélgica
Desporto da Bélgica